Флері́-ла-Форе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний захід від Парижа, 33 км на схід від Руана, 55 км на північний схід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 280,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Флері-ла-Форе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Флері-ла-Форе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер